En Pologne, Wydrzyn peut désigner : 
 Wydrzyn, village du powiat de Łask, dans la voïvodie de Łódź
 Wydrzyn, village du powiat de Wieluń, dans la voïvodie de Łódź
 Wydrzyn, village de la voïvodie de Mazovie
 Wydrzyn, village du powiat de Choszczno dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale